L'acte sous seing privé est un écrit portant la signature des parties et constatant un acte juridique.

Droit français

En droit français, un acte sous seing privé est un acte juridique rédigé par les parties à l'acte ou par un tiers dès lors que celui-ci n'agit pas en tant qu'officier public (exemple : un avocat qui rédige un contrat).

Droit québécois

En droit québécois, l'acte sous seing privé est décrit et défini aux articles 2826 à 2830 du Code civil du Québec.  

Droit civil